22. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju kobiet odbyły się w dniach 15 - 16 lutego 1964 roku w szwedzkiej miejscowości Kristinehamn. Zawodniczki startowały na naturalnym lodowisku na Björkvallen po raz drugi (wcześniej w 1958). Łyżwiarki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1000 m, 1500 m, 3000 m. Drugie złoto zdobyła panczenistka radziecka, Lidija Skoblikowa. O tym, które miejsca zajmowały zawodniczki decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 3000 m awansowała najlepsza 16 po 3 dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 34 łyżwiarek z 13 krajów. Sklasyfikowane zostały 33.

Wyniki 
DNS - nie wystartowała, NC - nie zakwalifikowała się, f - wywróciła się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1964 w sportach zimowych
Kristinehamn